FAI kan syfta på:

 FAI – ett fackligt nätverk, se Fackligt aktiva invandrare
 FAI – en spansk, anarkistisk organisation, se Federación Anarquista Ibérica
 FAI – en flygsportsorganisation, se Fédération Aéronautique Internationale
 FAI – Irlands fotbollsförbund, se Football Association of Ireland
FAI (pansarbil) – ett sovjetiskt militärfordon